Добивът на уран в България продължава от 1945 до 1992 г. и е една от най-ранните в Европа, като първите проучвания на потенциалните залежи вероятно са направени през 1938-39 г., или по време на Втората световна война от германски специалисти, които установили находище на уранова руда при Бухово.

След края на Втората световна война и с установяването на новата еднопартийна власт на БКП добивът на уран в България се засекретява.

Добив на уран в НРБ 

След 1944г. България попада под икономическо и политическо влияние на СССР. Съветските власти разполагат с информация за геоложките проучвания, провеждани преди това от специалисти от Германия. Незабавно е предложено създаване на съветско предприятие с българско участие, като в България са изпратени 300 съветски инженери, а новосъздадената мина е охранявана от съветски вътрешни войски. Дейността на предприятието – Съветско-българското минно дружество, СБМД, е секретна и се осъществява под прикритието на добив на радий, като на политическо ниво за него отговаря лично лидерът на БКП Георги Димитров. Предприятието съществува до 1956 г., когато е създадено обединението „Редки метали“. В него работят 13 000 души. Предприятието е извършвало геоложките проучвания, добива, преработката и износа на извлечения уран. Към него са били още предприятата: „Бухово“, „Тракия“ – Пловдив и „Възход“ – Смолян.

Урановата мина в Бухово е от изключително значение за съветската ядрена програма през онзи период и произведената в него суровина е използвана в първия съветски ядрен реактор.

През следващите години са открити още множество находища в Стара Планина, Родопите и другаде. През 1988 г. в България работят 47 уранови мини, с общ добив от 662 тона за съответната година, което е било 1,5% от световния добив.

През 1992 г. добивът на уран в България е обявен за икономически неизгоден и е преустановен.

Към 2014 г. доказаните запаси уран на територията на България се равняват на 35 374 тона. Най-големите находища са Бухово, Симитли, Елешница, Момино, Белозем, Марица и Смолян.

Източници

Външни препратки 
 Треска за уранstandartnews.com
 А. Борисова, Б. Костова: Съвременни екологични проблеми, резултат от добива на уран на територията на България, Нов Български Университет, департамент „Науки за Земята и околната среда“